Niemcy:
 Kemathen – dzielnica gminy Arnstorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Kemathen – dzielnica gminy Kipfenberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt

Zobacz też:
 Kematen
 Kemmaten